Allington – miejscowość w All Cannings, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Allington (Bulford, Allington and Figheldean) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Allington – miejscowość w Chippenham Without, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Allington – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Allington – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Allington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)